Лазебников — еврейская фамилия, происходит от устаревшего  (банщик).

Известные носители:
 Лазебников, Александр Ефимович (1912—1985) — советский журналист и сценарист.
 Лазебникова, Анна Юрьевна (род. 1950) — советский и российский педагог, член-корреспондент РАО (2006).
 Лазебникова, Наталья Александровна (род. 1980) — украинская артистка балета.

См. также 
 Лазебник